Irwin kan som auktorsförkortning betyda:

 Steve Irwin
 Howard Samuel Irwin
 Michael Edward Irwin
 Michael Stuart Irwin

Robotskapade auktorsförkortningar